Дже́ссика Э́ннис-Хилл (; род. 28 января 1986 года в Шеффилде) — британская легкоатлетка, специализируется в многоборье и в беге на 100 м с барьерами. Олимпийская чемпионка 2012 года в семиборье, чемпионка мира 2009, 2011 и 2015 годов в семиборье, чемпионка мира 2010 года в пятиборье, чемпионка Европы 2010 года в семиборье. Командор ордена Британской империи (CBE).

Обладательница действующего национального рекорда в семиборье.

Отец был уроженцем Ямайки, а мать — графства Дербишир.

Личная жизнь 
С 13 мая 2013 года Джессика замужем за Энди Хиллом, с которым она встречалась 8 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Реджи Эннис-Хилл (род. 17.07.2014) и дочь Оливия Эннис-Хилл (род. 23.09.2017).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Многоборцы Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Выпускники Шеффилдского университета